Stingray — первый советский релиз в дискографии Джоанны Стингрей, выпущенный в 1990 году.

Список композиций

Музыканты 
 Джоанна Стингрей — вокал.
 Юрий Каспарян — вокал (1), гитара, бас, ударные.
 Пол Дэлф — клавишные.
 Виктор Цой — вокал (1).
 Борис Гребенщиков — вокал (1).
 Виктор Сологуб — вокал (1).
 Сергей Курёхин — вокал (1).

Ссылки 

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Сергей Курёхин
Альбомы, связанные с группой «Кино»